Charleston může znamenat:

 charleston (tanec)
 Charleston (film)
 Charleston (postava)

Zeměpisné názvy 
 Charleston (Arkansas) 
 Charleston (Illinois) 
 Charleston (Mississippi) 
 Charleston (Missouri) 
 Charleston (Jižní Karolína) 
 Charleston (Tennessee) 
 Charleston (Utah) 
 Charleston (Západní Virginie) – hlavní město státu Západní Virginie
 Mount Charleston (Nevada)
 North Charleston (Jižní Karolína)
 Jižní Charleston (Ohio)
 Jižní Charleston (Západní Virginie)